«Пхенг Сат Лао» () — гимн Лаоса. Официально принят в 1947 году. В 1975 году слова гимна были изменены. Автор слов — Сисана Сисан (лаос.ສີຊະນະ ສີສານ: 1922—1999), музыку написал Тонгди Сунтонвычит лаос.(ທອງດີ ສຸນທອນວຶຈິດ: 1905—1968)

Текст гимна

Текущий текст гимна

Слова на лаосском языке

Буквальный перевод 
 Все лаосцы всегда чтили свою страну,
 они разделяют друг с другом силу, разум, сердце, связаны все воедино.
 Решительно движутся они вперёд, почитая и превознося славу Лаоса,
 провозглашая своё право быть хозяевами (в своей стране). Лаосцы всех наций едины,
 и не позволят эксплуататорам и предателям нарушать покой страны.
 Все лаосцы будут защищать независимость, оберегать свободу Лаоса,
 они полны решимости сражаться до победы, чтобы привести Лаос к процветанию.

Оригинальный текст гимна (1951—1975 г.) 
 ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ
 ຂຶ້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ
 ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຣີ
 ຮ່ວມສາມັກຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ
 ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ
 ຮັກເຈົ້າປົກເກດເກສາ
 ໂຮມຮັກຮ່ວມສາສນາ
 ແຕ່ບູຮານມາຮັກສາດິນແດນ
 ບໍ່ໃຫ້ຊາດໃດມາລວນ
 ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ
 ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ
 ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຣູ
 ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ
 ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັນເທົາທຸກກັນ

Примечания 

Лаос
Государственные символы Лаоса
Песни 1947 года